La princesa Sofía de Rumanía (nacida el 29 de octubre de 1957 en Tatoi) es la cuarta hija de los reyes Miguel I y Ana de Rumanía.

Nació en el exilio y reside en Francia y representa a la familia real en distintos actos públicos y apariciones oficiales.

Primeros años
La princesa Sofía nació el 29 de octubre de 1957 en Palacio de Tatoi, Grecia como la cuarta de cinco hijas del rey Miguel I y la reina Ana. Sofía nació mientras su padres estaban alojados con la familia real griega.

Sofía fue bautizada por la Iglesia Ortodoxa. Fue nombrada en honor a la prima de su padre, la reina Sofía.

Cuando era niña, su padre les contaba a Sofía y sus hermanas "historias fascinantes de una patria que no podían visitar".

Sofía se educó en Suiza, donde la familia vivió durante el exilio, y también en el Reino Unido. Asistió a la Universidad de Carolina del Norte en Asheville. Estudió Bellas Artes y Fotografía durante un par de años. Posteriormente, continuó estudiando Diseño Gráfico y Fotografía en el Corcoran College de Washington D.C..

Matrimonio 
Sofía contrajo matrimonio civil con Alain Michel Léonce Biarneix dit "de Laufenborg" (n. en Nancy, el 10 de julio de 1957). Se casaron el 29 de agosto de 1998 en Neuilly-sur-Seine. Se divorciaron en 2002. Tuvieron una hija.

Elisabeta-Maria de Roumanie Biarneix (n. en Argenteuil, el 15 de agosto de 1999).

Ancestros

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos
29 de octubre de 1957 - 10 de mayo de 2011: Su Alteza Real la Princesa Sofía de Rumanía, Princesa de Hohenzollern-Sigmaringen. 
10 de mayo de 2011 - presente: Su Alteza Real la Princesa Sofía de Rumanía.

Honores 

 Casa de Rumanía: Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona.
 Casa de Rumanía: Caballero de la Real Condecoración de la Custodia de la Corona rumana, I clase.

Referencias

Mujeres
Princesas de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)